Ținutul Hotin (în ) a fost o unitate administrativ-teritorială (uezd) din gubernia Basarabia ca parte a Imperiului Rus, constituită în 1818. Centrul administrativ al ținutului a fost orașul Hotin. Populația ținutului era de 307.532 locuitori (în 1897).

Geografie 

Ținutul Hotin ocupa o suprafață de 3.985 km² (3.502 verste). La nord se mărginea cu gubernia Podolia, la sud și sud-est cu ținuturile Soroca și Bălți, la sud-vest cu Regatul României, iar în vest cu Austro-Ungaria (ducatul Bucovinei).

Teritoriul său se află inclus în prezent în raioanele Briceni, Edineț și Ocnița din nordul Republicii Moldova, precum și raioanele Chelmenți, Hotin, Noua Suliță și Secureni din regiunea Cernăuți a Ucrainei.

Populație 

La recensământul populației din 1897, populația ținutului Hotin era constituia 307.532 locuitori, din care:

Diviziuni administrative 

În perioada anilor 1886—1914 ținutul a fost împărțit în 12 voloste (ocoale):
 Volostul Briceni (centru administrativ — Briceni; populație — 20.056 de locuitori)
 Volostul Chelmenți (centru administrativ — Chelmenți; populație — 19.004 de locuitori)
 Volostul Clișcăuți (centru administrativ — Clișcăuți; populație — 9.775 de locuitori)
 Volostul Dăncăuți (centru administrativ — Dăncăuți; populație — 8.916 de locuitori)
 Volostul Grozinți (centru administrativ — Grozinți; populație — 19.168 de locuitori)
 Volostul Edineț (centru administrativ — Edineț; populație — 13.673 de locuitori)
 Volostul Lipcani (centru administrativ — Lipcani; populație — 20.157 de locuitori)
 Volostul Noua Suliță (centru administrativ — Noua Suliță; populație — 16.593 de locuitori)
 Volostul Romancăuți (centru administrativ — Romancăuți; populație — 16.295 de locuitori)
 Volostul Rucșin (centru administrativ — Rucșin; populație — 7.449 de locuitori )
 Volostul Secureni (centru administrativ — Secureni; populație — 16.157 de locuitori)
 Volostul Stălinești (centru administrativ — Stălinești; populație — 9.123 de locuitori)

Articole conexe 
 Județul Hotin (interbelic)

Referințe

Legături externe 
  Informație privind ținutul pe site-ul bessarabia.ru

Fondări în 1818
Desființări în 1917
Istoria României
Istoria Hotinului
Hotin, Ținutul